О́стров Сибиряко́ва:

 Остров Сибирякова (Красноярский край) — остров в Карском море;
 Остров Сибирякова (Приморский край) — остров в Японском море.